Jan (Sokołow), biskup smoleński
 Jan (Sokołow), metropolita kijowski